Willkomm ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Willkomm (1902–1979), deutsche Kostümbildnerin
 Ernst Willkomm (1810–1886), deutscher Schriftsteller und Feuilletonredakteur
 Heinrich Moritz Willkomm (1821–1895), deutscher Botaniker
 Jürgen Willkomm (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Katharina Willkomm (* 1987), deutsche Politikerin (FDP)
 Kurt Willkomm (1905–1933), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer

Weiteres

 Willkomm (Pokal), Trinkgefäß 
 Willkomm (Prügelstrafe), Strafe bei Eintritt ins Zuchthaus
 Willkomm, eine Schatzung, die einem neu gewählten Landesherrn zustand, siehe Willkommschatzung

Siehe auch
 Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm-Höft
 Willkomm und Abschied, Gedicht von Johann Wolfgang Goethe
 Willkommen